Rosenbaum, Rozenbaum, Rosembaum, Rozembaum (, ,  Royz(e)nboym (Reyz(e)nbeym)) es el apellido de las siguientes personas:

 Aaron Rosenbaum Selber, Jr. (1927, Shreveport-2013), empresario estadounidense
 Alisa (Zinóvievna) Rozenbaum filósofa y escritora estadounidense, conocida por su seudónimo Ayn Rand 
 Børge Rosenbaum, pianista y comediante danés conocido por su nombre artístico, Victor Borge
 Hedwig Rosenbaum, o Hedwiga Rosenbaumova, una jugadora de tenis que representaba a Bohemia
 Jonathan Rosenbaum (1943, Florence, Alabama), crítico cinematográfico estadounidense
 Mauricio Rosenbaum (1921, Carlos Casares (Buenos Aires)-2003), médico cardiólogo argentino
 Michael Owen Rosenbaum (1972, Oceanside), actor estadounidense
 Peretz Rosenbaum, conocido como Paul Rand (1914, Brooklyn-1996), diseñador gráfico estadounidense
 Zdeněk Rosenbaum (1945, Beroun), periodista, editor y escritor de ciencia ficción checo
 John Sudarsky Rosenbaum (1947, Quindío), ingeniero industrial, psicólogo, docente empresario y político colombiano